Шавана́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Сорнак. Округ коммуны — Юссель.

Код INSEE коммуны — 19052.

Коммуна расположена приблизительно в 360 км к югу от Парижа, в 75 км восточнее Лиможа, в 50 км к северо-востоку от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 59 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 39 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 28 были экономически активными, 11 — неактивными (показатель активности — 71,8 %, в 1999 году было 43,3 %). Из 28 активных работали 26 человек (15 мужчин и 11 женщин), безработных было 2 (2 мужчин и 0 женщин). Среди 11 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 5 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез